От обявяването на Декларация за гръцката независимост, Гърция има следните основни закони:

 Временна конституция на Гърция от 1 януари 1822 г. на Първа гръцка република
 Конституция на Гърция (1844) след въстание от 3 септември 1843 година
 Конституция на Гърция (1864), ревизирана 1911 г. след превратът от Гуди
 Конституция на Гърция (1927) на Втора гръцка република
 1935: Отмяна на Конституцията от 1927 г. и възстановяване на Конституцията от 1864/1911 г.
 Конституция на Гърция (1952) след гражданска война в Гърция
 Конституция на Гърция (1968) на Гръцка военна хунта
 Конституция на Гърция (1975) на Трета гръцка република

История на съвременна Гърция